Хантер, Стивен (писатель) (род. 1946) — американский писатель, эссеист и кинокритик, лауреат Пулитцеровской премии.
 Хантер, Стивен (баскетболист) (род. 1981) — американский баскетболист.